

Astronomia
 3485 Barucci – asteroide della fascia principale

Persone
 Maria Antonella Barucci (...) – astronoma italiana, cui è stato dedicato l'asteroide 3485 Barucci
 Orlando Barucci – economista, figlio di Piero
 Piero Barucci (1933) –  economista e politico italiano
 Pietro Barucci (1845-1970) – pittore italiano
 Priscila Barucci (...) – cantante e compositrice brasiliana

Altro
 Palazzo Barucci – palazzo storico di Firenze